

Patronyme 

 Ajith Kumar (1971-), acteur indien
 Akshay Kumar (1967-), acteur indien
 Anand Kumar (1947-2009), musicien indien
 Anant Kumar (1969-), écrivain allemand d’origine indienne
 , nom partagé par plusieurs personnes
 Anumanthan Kumar (1994-), footballeur singapourien
 Ashok Kumar  (1911-2001), acteur indien
 Dilip Kumar (1922-2021), acteur indien
 Girish Kumar (1989-), acteur indien de Bollywood
 Hemant Kumar (1920-1989), compositeur indien
 Indra Kumar (19?-), réalisateur indien
 Kishore Kumar (1929-1987), chanteur et acteur indien
 Manoj Kumar (1937-), acteur et réalisateur indien
 Meira Kumar (1945-), femme politique indienne
 Naresh Kumar (1928-2022), joueur de tennis indien
 Praveen Kumar (1947-2022), athlète indien, spécialiste du lancer du disque
 Ravish Kumar (1974-), présentateur de télévision, journaliste et écrivain indien
 Sanjeev Kumar (1938-1985), acteur indien
 Satish Kumar (1939-), militant écologiste et antinucléaire indien
 Surender Kumar (1993-), joueur indien de hockey sur gazon
 Sushil Kumar (1983-), lutteur indien
 Uttam Kumar (1926-), acteur réalisateur indien
 Vijay Kumar (1985-), tireur indien

Prénoms 
 Kumar (1984-), musicien cubain
 Kumar Sanu (1957-), chanteur indien
 Kumar Sangakkara (1977-), joueur de cricket sri lankais

Autres 
 , rivière du Bangladesh.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme indien